Polska
Dawna nazwa miejscowości:
 Racibórz

 Osoby
 Rodzina książęca von Ratibor und Corvey
 Franciszek I Albrecht von Ratibor (1920–2009) – książę raciborski
 Wiktor II Amadeusz von Ratibor (1847–1923) – książę raciborski
 Wiktor III August von Ratibor (1879–1945) – książę raciborski
 Wiktor IV Albrecht von Ratibor (1916–1939) – książę raciborski
 Ratibor – kasztelan kłodzki

 Zobacz też
 Racibor
 Radibor